

Notas gerais
 Em 1971, a Allied Artists lançou um total de 7 filmes.
 O destaque é The Anonymous Venetian, estrelado pela brasileira Florinda Bolkan, cuja canção título, assinada por Stelvio Cipriani, foi um grande sucesso popular.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da Itália de 1971